Вязо́вка и Вя́зовка — топонимы:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Вязовка — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
Астраханская область
 Вязовка — село в Черноярском районе.

Башкортостан
 Вязовка — Аургазинский район.
 Вязовка — Давлекановский район.
 Вязовка — Кармаскалинский район.
 Вязовка — Кигинский район.
 Вязовка — Татышлинский район.
 
Владимирская область
 Вязовка — деревня, Вязниковский район.
 
Волгоградская область
 Вязовка — село в Еланском районе.
 Вязовка — село в Среднеахтубинском районе.

Воронежская область
 Вязовка — село в Таловском районе.

Костромская область
 Вязовка — деревня в Островском районе.

Мордовия
 Вязовка — деревня в Торбеевском районе.

Москва
 Вя́зовка — бывшая подмосковная деревня на Старой Коломенской дороге (ныне — Рязанский проспект), в 1960 году ставшая частью города Москвы (ныне в составе Рязанского района).

Нижегородская область
 Вязовка — деревня в Городском округе Бор.
 Вязовка — деревня в Ковернинском районе.
 Вязовка — село в Кстовском районе.
 Вязовка — деревня в Перевозском районе.
 Вязовка — деревня в Сергачском районе.
 Вязовка — село в Тонкинском районе.

Новгородская область
 Вязовка — деревня в Маловишерском районе.

Оренбургская область
 Вязовка — село в Оренбургском районе.
 Вязовка — хутор в Переволоцком районе.

Пензенская область
 Вязовка — посёлок в Белинском районе.
 Вязовка — село в Пензенском районе.
 Вязовка — село в Сосновоборском районе.

Пермский край
 Вязовка — деревня в Большесосновском районе.

Ростовская область
 Вязовка — хутор в Каменском районе.

Рязанская область
 Вязовка — деревня в Пронском районе.

Самарская область
 Вязовка — село в Елховском районе.
 Вязовка — посёлок в Похвистневском районе.
 Вязовка — посёлок в Шенталинском районе.

Саратовская область
 Вязовка — село в Базарно-Карабулакском районе.
 Вязовка — село в Екатериновском районе.
 Вязовка — посёлок в Саратовском районе.
 Вязовка — деревня в Саратовском районе.
 Вязовка — село в Татищевском районе.

Свердловская область
 Вязовка — деревня в Байкаловском районе.

Смоленская область
 Вязовка — деревня в Рославльском районе.
 Вязовка — деревня в Сычёвском районе.

Татарстан
 Вязовка — посёлок в Бугульминском районе.

 Тульская область
 Вязовка — бывшая деревня на территории Богородицкого района, ныне часть города Богородицка (улица Вязовская и переулок Вязовский).

Удмуртия
 Вязовка — деревня в Алнашском районе.

Ульяновская область
 Вязовка — деревня в Инзенском районе.
 Вязовка — село в Кузоватовском районе.
 Вязовка — село в Майнском районе.
 Вязовка — село в Радищевском районе.

Ярославская область
 Вязовка — деревня в Первомайском районе.

Украина 
 Вязовка — село в Народицком районе Житомирской области.
 Вязовка (быв. Куйбышево) — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Вязовка — село в Козельщинском районе Полтавской области.

Реки 
 Вязовка — приток Большого Иргиза
 Вязовка (приток Вязовки)
 Вязовка (приток Дона) — в Тульской и Липецкой областях.
 Вязовка — приток Ирбита
 Вязовка — приток Иски
 Вязовка (приток Кезы) — в Нижегородской области
 Вязовка (приток Кондузлы) — река в Оренбургской области.
 Вязовка (впадает в Куйбышевской водохранилище) — река в Татарстане.
 Вязовка (приток Малой Чалыклы) — река в Саратовской области.
 Вязовка (приток Мензели) — река в Татарстане.
 Вязовка — приток Мугая
 Вязовка (приток Пальной) — в Рязанской области.
 Вязовка (приток Пензы) — в Пензенской области.
 Вязовка (приток Пукши) — в Тверской и Ярославской областях.
 Вязовка (приток Тагила) — в Свердловской области.
 Вязовка (приток Тасы) — в Московской области.
 Вязовка (приток Терсы) — в Волгоградской области.
 Вязовка (приток Туры)
 Вязовка — приток Урала
 Вязовка (приток Цны)
 Вязовка (приток Чапаевки) — в Самарской области.
 Вязовка (приток Чусовой) — в Свердловской области.
 Вязовка — приток Юрюзани

См. также 
 Большая Вязовка
 Верхняя Вязовка
 Малая Вязовка
 Нижняя Вязовка
 Слобода-Вязовка
 Новая Вязовка
 Вязовая
 Вязковка